Pawlowitsch (kyrillisch: Павлович, engl. Pavlovich) ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolaj Pawlowitsch (1835–1894), bulgarischer Maler
 Nicolás Pavlovich (* 1978), argentinischer Fußballspieler
 Paul Pawlowitsch (1864–1930), deutscher Anarchist und Sozialdemokrat
 Wladislaw Pawlowitsch (* 1971), russischer Fechter